Lesnowka () – nazwa toponimów w Rosji i Kazachstanie

 Lesnowka – wieś w obwodzie briańskim
 Lesnowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Lesnowka – chutor w rejonie timskim obwodu kurskiego
 Lesnowka – wieś w obwodzie tulskim
 Lesnowka – wieś w obwodzie ałmackim (Kazachstan)

Zobacz także 
 Lesnowo – wieś w Bułgarii
 Lesnowska reka – rzeka w zachodniej Bułgarii

Strony ujednoznaczniające